Zwei Frauen steht für:

 Zwei Frauen (Hellmann), Roman von Diana Beate Hellmann (1989)
 Zwei Frauen (Mulisch), Roman von Harry Mulisch (1975)

Filme:
 Zwei Frauen (1911), deutscher Stummfilm von Adolf Gärtner 
 Zwei Frauen (1938), deutscher Spielfilm von Hans H. Zerlett 
 Zwei Frauen (1977), ungarischer Spielfilm von Márta Mészáros 
 Zwei Frauen (1989), deutscher Spielfilm von Carl Schenkel
 Zwei Frauen (1999), iranischer Spielfilm von Tahmineh Milani 

Siehe auch:
 Two Women (1960)
 Two Women (2014)